Sztuka Świata Dysku (ang. The Art of Discworld) – zbiór rysunków Paula Kidby’ego inspirowanych serią Świat Dysku Terry’ego Pratchetta. W książce zawarte są ilustracje postaci oraz miejsc wraz z krótkim opisem ich powstania, wliczając w to wyobrażenia Pratchetta na ich temat.

W Polsce została wydana w roku 2005 nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka w tłumaczeniu Piotra W. Cholewy. 

Okładka jest parodią obrazu Mona Lisa Leonarda da Vinci, przedstawiającą Monę Ogg (wzorowana na Niani Ogg) namalowaną przez Leonarda z Quirmu.